WSB steht für:
 Waldschlößchenbrücke, eine Elbquerung in Dresden
 WallStreetBets, eine Diskussionsplattform für Wertpapiere auf Reddit
 Westfälischer Schützenbund
 Wien-Saloniki-Bahn, ein Eisenbahnprojekt des späten 19. Jahrhunderts, das nur auf einer Teilstrecke realisiert wurde, siehe Aspangbahn
 World Series of Boxing eine internationale Box-Liga
 Welcome South Brother, den Slogan von WSB (Hörfunksender), einem US-amerikanischen Hörfunksender aus Atlanta, Georgia
 Wuppertaler Schwebebahn, eine Schwebebahn in Wuppertal, Deutschland 
 Würzburger Straßenbahn GmbH, eine Tochtergesellschaft der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH
 Wynental- und Suhrentalbahn, eine ehemalige schmalspurige Privatbahn im Kanton Aargau in der Schweiz
 Bahnhof Strasburg (Uckerm) (DS100-Code)

Abkürzung